Са́нта-Фе-дель-Пенеде́с (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 3,37 км². Население — 384 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Santa Fe del Penedès
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya
 Mapa de Santa Fe del Penedés en Google Maps

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны